Plötzensee steht in Berlin für: 

 Plötzensee, ein See im Ortsteil Wedding, Bezirk Mitte
 Strandbad Plötzensee
 Berlin-Plötzensee, eine benachbarte Ortslage im Ortsteil Charlottenburg-Nord, Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf
 Justizvollzugsanstalt Plötzensee, früher Königlich Preußisches Strafgefängnis Plötzensee
 Gedenkstätte Plötzensee, erinnert an die dortige Hinrichtungsstätte zur Zeit des Nationalsozialismus
 Gemeindezentrum Plötzensee, erbaut 1970, mit Kunstwerk Plötzenseer Totentanz und Veranstaltungsreihe Ökumenische Plötzenseer Tage
 Schleuse Plötzensee am Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal, der südlich angrenzende Plötzenseer Kolk gehört schon zum Ortsteil Moabit
 Gutsbezirk Plötzensee, aufgelöst 1920, umfasste das Gebiet aller bisher aufgezählten Objekte, damaliger Landkreis Niederbarnim

Plötzensee steht in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern für:
 einen See im Barnim, siehe Plötzensee (Barnim), Brandenburg 
 einen See in Plau am See, Ortsteil Plötzenhöhe, Mecklenburg-Vorpommern
 Plötzensee (Gerswalde), ein abgegangener Wohnplatz im Gemeindeteil Kaakstedt der Gemeinde Gerswalde, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 einen dortigen See im Naturschutzgebiet Eulenberge, Landkreis Uckermark, Brandenburg